La morte paga doppio (Double Indemnity) – romanzo di James M. Cain
La fiamma del peccato (Double Indemnity) – film del 1944 diretto da Billy Wilder